Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2008 — 43-й по счёту и последний розыгрыш турнира в таком формате. Турнир прошёл в период с 11 марта по 30 апреля 2008 года. Победитель получил право участвовать в клубном чемпионате мира 2008.

Участники

Северная Америка 
  Пачука — чемпион Клаусуры 2007
  Атланте — чемпион Апертуры 2007
  Хьюстон Динамо — чемпион MLS 2007
  Ди Си Юнайтед — победитель регулярного чемпионата MLS 2007

Центральная Америка 

  Мотагуа — обладатель Клубного кубка UNCAF 2007
  Депортиво Саприсса — финалист Клубного кубка UNCAF 2007
  Мунисипаль — бронзовый призёр Клубного кубка UNCAF 2007

Карибские острова 

  Харбор Вью — победитель Карибского клубного чемпионата 2007

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2008 на RSSSF

2008
2008 год в футболе